Jevgeni Novikov (rallyrijder) (1990), Russisch rallyrijder
Jevgeni Novikov (voetballer) (1980), Estisch voetballer
Jevgeni Novikov (zwemmer) (1945), Sovjet-Russisch zwemmer